Zwierzęta:
 głowacz białopłetwy (Cottus gobio) – gatunek drapieżnej, słodkowodnej  ryby skorpenokształtnej.
 głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus) – gatunek drapieżnej, słodkowodnej  ryby skorpenokształtnej.
 kur głowacz (Taurulus bubalis) – gatunek ryby skorpenokształtnej z rodziny głowaczowatych. Jedyny przedstawiciel rodzaju Taurulus.
Rośliny:
 ostrożeń głowacz (Cirsium eriophorum (L.) Scop.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny astrowatych.

Inne:
 Głowacz – wzniesienie na Pojezierzu Ińskim, w woj. zachodniopomorskim, w gminie Ińsko.
 rezerwat przyrody Głowacz – krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 78,4 ha, położony w Ińskim Parku Krajobrazowym (województwo zachodniopomorskie).
 Głowacz – skałka w Kotlinie Jeleniogórskiej.